Die 13. U-17-Fußball-Weltmeisterschaft fand vom 24. Oktober bis zum 15. November 2009 in Nigeria statt. Fußball-Jugend-Weltmeister (unter 17 Jahren) wurde die Schweiz, die alle ihre sieben Spiele gewann und im Finale den Gastgeber und Titelverteidiger bezwang. Es ist der erste Schweizer Fußball-WM-Titel überhaupt.

Am 21. Mai 2009 verwarnte die FIFA Nigeria mit der „Gelben Karte“. In neun möglichen Austragungsorten waren nur die zwei Stadien von Abuja und Surulere annähernd fertiggestellt. Da das Turnier in mindestens sechs Stadien ausgetragen werden soll, erhielten die vier Stadien in Calabar, Enugu, Ijebu-Ode und Kano eine „Gnadenfrist“ von einem Monat. Sollte der Zustand in nur einem dieser Stadien dann nicht den Erwartungen der FIFA entsprechen, würde das Turnier in ein anderes Land verlegt.

Bauchi und Kaduna schloss die FIFA zunächst als Spielorte aus, schließlich durften in den dortigen verhältnismäßig großen Stadien jedoch Spiele stattfinden. Die Bewerberstadt Warri wurde wegen bewaffneter Konflikte im Bundesstaat Delta nicht als Austragungsort berücksichtigt.

Spielorte

Teilnehmer

Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum 
Deutschland

 Trainer: Marco Pezzaiuoli

Schweiz

 Trainer: Dany Ryser

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die sechs Gruppensieger und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale.Alle Zeitangaben in Ortszeit.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Gruppe E 

|}

|}

Gruppe F 

|}

|}

Drittplatzierte 
Die vier besten Drittplatzierten erreichen neben den jeweils beiden Gruppenersten das Achtelfinale. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich aufgrund der Fairplay-Wertung für das Achtelfinale qualifiziert. Mit fünf gelben Karten erhielten sie während der Vorrunde eine gelbe Karte weniger als die punkt- und torgleichen Mannschaften aus den Niederlanden und Brasilien.

!!Gruppe
||A
||F
||D
||E
||C
||B
|}

Finalrunde 
Alle Zeitangaben in Ortszeit.

Übersicht

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale

Schiedsrichter

Weblinks 
 Offizielle Seite des FIFA-Wettbewerbs

Einzelnachweise 

2009
Fußballveranstaltung 2009
Fußball (Nigeria)
Sportveranstaltung in Abuja
Sportveranstaltung in Enugu (Nigeria)
Sportveranstaltung in Surulere
Sportveranstaltung in Kaduna
Sportveranstaltung in Kano
Sportveranstaltung in Calabar (Stadt)
Sportveranstaltung in Bauchi (Stadt)
Sport (Ijebu-Ode)